Le elezioni regionali italiane del 1975 si tennero domenica 15 e lunedì 16 giugno.

Riguardarono le 15 regioni a statuto ordinario e si svolsero insieme alle elezioni amministrative.

Piemonte, Veneto e Lazio ottennero 10 seggi in più dopo il precedente censimento. Il Piemonte, la Liguria, le Marche e il Lazio passarono a maggioranze rosse PCI-PSI. Fu uno smacco per la DC così grave da portare alla chiusura anticipata della legislatura nazionale un anno dopo.

Riepilogo nazionale

Risultati nelle singole regioni 

Nota: per il meccanismo elettorale, la maggioranza relativa nelle Marche fu vinta dalla DC.

Note